Waisman peut se référer à :

Patronyme 
 Anna Waisman (1928-1995), danseuse et peintre française ;
 David Waisman (1937-), homme politique péruvien, second Vice-président ;
  (1920-1997), architecte argentine ;
 , artiste multidisciplinaire américaine.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme